Українцев Віталій Леонідович (1968-2014) — старшина МВС України, учасник російсько-української війни.
 Українцев Омельян Гнатович (1641-1708) — російський державний діяч, дипломат 17 сторіччя.
Прізвища